Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Apell e Nicklas Utgren che hanno battuto in finale Claudio Mezzadri e Christian Miniussi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Nicklas Utgren (Campioni)
 Christer Allgårdh /  Dmitrij Poljakov (quarti di finale)

 Jon Ireland /  Olli Rahnasto (primo turno)
 Rich Benson /  John Yancey (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1993